|}

Die Bahnstrecke Tczew–deutsche Grenze(–Küstrin-Kietz) ist eine teilweise, ehemals durchgängig zweigleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Pommern, Großpolen und Lebus. Ihre Bedeutung, die sie als Teil der Königlich Preußischen Ostbahn hatte, hat sie weitgehend eingebüßt.

Verlauf 
Die Strecke beginnt im Fernverkehrsbahnhof Tczew (Dirschau), der an der Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk liegt und Endpunkt der Bahnstrecke Chorzów–Tczew, der Kohlenmagistrale, ist. Von dort verläuft sie südwestlich zum nächsten Fernverkehrsbahnhof, Starogard Gdański (Preußisch Stargard; km 23,972), wo sie die nur noch ein Stück in südlicher Richtung im Güterverkehr betriebene Bahnstrecke Skórcz–Skarszewy (Skurz–Schöneck) kreuzt. Die Strecke verläuft weiter über die Fernverkehrsbahnhöfe Kaliska (Dreidorf; km 46,926), Czarna Woda (Königswiese; km 56,106) und Czersk (km 66,983), wo sie die nördlich im Personenverkehr nicht mehr betriebene Bahnstrecke Laskowice Pomorskie–Bąk kreuzt, nach dem Knotenpunkt Chojnice (Konitz; km 96,227), der Endpunkt der Bahnstrecke Działdowo–Chojnice (Soldau–Konitz) und der hier im Personenverkehr nicht mehr betriebenen Bahnstrecke Oleśnica–Chojnice (Oels–Konitz) und Beginn der Bahnstrecke Chojnice–Runowo Pomorskie und der Bahnstrecke Chojnice–Kościerzyna. Die Strecke verläuft weiter über die nächsten Fernverkehrsbahnhöfe Złotów (Flatow) – Endpunkt der stillgelegten Bahnstrecke Świecie nad Wisłą–Złotów und der schon seit 1945 stillgelegten Bahnstrecke Deutsch Krone–Flatow – und Krajenka (Krojanke; km 156,031) nach Piła Główna (Schneidemühl; km 179,542), einem Knotenbahnhof vieler Strecken, siehe Streckendarstellung rechts. Nächster Fernverkehrsbahnhof ist Trczianka (Schönlanke; km 202,073), es folgt Krzyż (Kreuz; km 237,939), wo die Strecke die Bahnstrecke Poznań–Szczecin kreuzt. Am Haltepunkt, früher Bahnhof, Stare Bielice (Altbeelitz; km 244,940) zweigte einst die Bahnstrecke Stare Bielice–Skwierzyna ab. Nächster Fernverkehrsbahnhof ist Nowe Drezdenko (Driesen-Vordamm; km 251,027), danach Strzelce Krajeńskie Wschód (Friedeberg (Neum.); km 268,223), wo die Strecke der einstigen Friedeberger Bahnen abzweigte. Nächster und letzter Fernverkehrsbahnhof an der Strecke ist Gorzów Wielkopolski (Landsberg (Warthe); km 297,101) – Beginn der Bahnstrecke Gorzów Wielkopolski–Zbąszynek und der stillgelegten Bahnstrecke Gorzów Wielkopolski–Myślibórz. Die Strecke verläuft weiter über Kostrzyn (Cüstrin N. Hbf/Küstrin N Hbf; km 340,362) – Turmbahnhof mit der Bahnstrecke Wrocław–Szczecin und Endpunkt der nur noch teilweise im Güterverkehr bedienten Bahnstrecke Grzmiąca–Kostrzyn – zur deutschen Grenze an der Oder.

Für Personenzüge (lokomotivbespannt oder mit Triebwagen) liegt die Höchstgeschwindigkeit zwischen Tczew und Chojnice bei 100 km/h, zwischen Chojnice und der Woiwodschaftsgrenze bei Lipka Krajeńska bei 90 km/h, zwischen der Woiwodschaftsgrenze und der deutschen Grenze und Kostrzyn fast durchgängig bei 100 km/h, bis zur Staatsgrenze bei 80 km/h, Triebwagen dürfen abweichend zwischen Gorzów Wielkopolski und Kostrzyn mit 120 km/h, dann mit 100 km/h verkehren; für Güterzüge liegt die Höchstgeschwindigkeit zwischen Tczew und Chojnice bei 100 km/h, zwischen Chojnice und der Woiwodschaftsgrenze bei Lipka Krajeńska bei 50 km/h, bis zur deutschen Grenze weitgehend 70 km/h.

Geschichte 

Als erster Abschnitt der heutigen Strecke wurde am 27. Juli 1851 der Abschnitt Schneidemühl–Lugatz (später Kreuz) eröffnet, verbunden mit dem Abschnitt Bromberg–Schneidemühl der heutigen Bahnstrecke Kutno–Piła. Eine Verbindung nach der preußischen Hauptstadt Berlin bestand nur mit einem großen Umweg über die 1846–1848 eröffnete Strecke Posen–Stettin und die 1842–1843 eröffnete Strecke Stettin–Berlin. 1851 wurde die Strecke Posen–Stettin verstaatlicht, während die Strecke Stettin–Berlin noch bis 1880 in privater Hand blieb. Mit der Eröffnung der Strecke Lugatz–Landsberg an der Warthe–Küstrin–Küstrin-Kietz–Frankfurt (Oder) am 12. Oktober 1857 wurde der Umweg verkürzt, bis 1867 mit der Eröffnung der direkten Strecke Küstrin-Kietz–Berlin noch einmal. Richtung Danzig und Königsberg (Ostpreußen) war hingegen weiterhin ein Umweg über Bromberg nötig. Dies änderte sich 1871–1873: Am 16. Januar 1871 wurden die Abschnitte Dirschau–Preußisch Stargard und Flatow (Westpreußen)–Schneidemühl eröffnet, am 15. November 1871 der Abschnitt Konitz–Flatow (Westpreußen), am 15. April 1873 der Preußisch Stargard–Hochstüblau und der Lückenschluss Hochstüblau–Konitz wurde am 15. August 1873 in Betrieb genommen; die übrige Strecke war zuvor zweigleisig ausgebaut worden. Die in den 1870er Jahren eröffneten Abschnitten folgten bald.

Die Strecke stellte als Teil der Königlich Preußischen Ostbahn eine der wichtigsten Strecken im am 18. Januar 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreich dar. Der Sommerfahrplan 1914 sah je nach Abschnitt sieben bis neun Schnellzugpaare, darunter den Nord-Express, vor.
Nach dem Versailler Vertrag begann die Strecke ab 1920 auf polnischem Gebiet, für den durchgehenden Verkehr von und nach Ostpreußen wurden Korridorverkehre eingerichtet. Damit, und erst recht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Angliederung der deutschen Ostgebiete an Polen und die Sowjetunion, sank die Bedeutung der Strecke stark. Das zweite Gleis wurde auf mehreren Strecken abgebaut, Fernverkehr wurde bis Dezember 2016 nur noch im Abschnitt Piła Główna–Gorzów Wielkopolski betrieben. Im Jahresfahrplan 2017 verkehrt ein TLK-Zugpaar mit Namen „Kociewie“, was die Wiederaufnahme des Fernverkehrs zwischen Tczew und Piła bedeutet.

Mitte 2018 war die gesamte Strecke zwischen den Bahnhöfen Gorzów Wielkopolski und Gorzów Wielkopolski Wschodni sowie der zugehörige Bahnhofsteil Gorzów Wielkopolski wegen Komplettinstandsetzung des Hochbahnviaduktes Gorzów Wielkopolski gesperrt.

Seit Dezember 2020 wird die Eisenbahnbrücke von Kostrzyn nach Küstrin-Kietz neu gebaut. Errichtet wird eine Netzwerkbogenbrücke mit Trageseilen aus Kohlenstofffasern. Sie wird 260 Meter lang. Anschließend können Züge die Brücke mit bis zu 120 km/h überqueren. Bauvorleistungen für eine spätere Elektrifizierung sind eingeplant. Der Eisenbahnverkehr ist solange unterbrochen. Die Bauarbeiten sollen Ende Mai 2023 beendet werden.

Zugunglücke 
Am 8. Oktober 1916 ereignete sich der Eisenbahnunfall von Landsberg (Warthe) mit zwölf Toten und fünfzehn Verletzten, am 30. Juli 1918 der Eisenbahnunfall von Zantoch mit mindestens 40 Toten und 43 Verletzten, am 11. September 1918 der Eisenbahnunfall von Schneidemühl mit 35 Toten und 18 Verletzten und am 1. Mai 1925 der Eisenbahnunfall von Starogard Gdański mit 29 Toten und Dutzenden Verletzten.

Literatur und Weblinks 

 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. B5–7, C2–5, D1–2
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Lebus
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern

Internationale Bahnstrecke